Biträde kan syfta på:

 Biträde (juridik) – en allmän juridisk term för en som hjälper en person utan att vara ombud
 Offentligt biträde – en person som förordnats enligt Lag (1996:1620) i Sverige om offentligt biträde
 Målsägandebiträde – ett särskilt biträde som kan förordnas av allmän domstol för den som har drabbats av ett brott
 KO-biträde – beteckningen på Konsumentombudsmannen då han biträder konsument i tvistemål vid domstol eller Kronofogdemyndigheten
 Hembiträde – en flicka eller kvinna som är anställd att utföra husliga sysslor i arbetsgivares privathem
 Vårdbiträde – en person som arbetar inom äldreomsorgen